Xometla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xometla, La Perla, ort, 
 Xometla, Tezonapa, ort, 
 Xometla, Mixtla de Altamirano, ort,

Se även 
San Miguel Xometla